Международный аэропорт «Бахавалпур» ()  — международный аэропорт в городе Бахавалпуре в пакистанской провинции Пенджаб.

История 
17 августа 1988 года самолёт военно-воздушных сил Пакистана Lockheed C-130 Hercules с президентом Пакистана Мухаммедом Зия-уль-Заком на борту взлетел из Бахавалпура. Спустя небольшой промежуток времени самолёт упал, погибли все пассажиры находившиеся на борту.

С 21 января 2007 года аэропорт в Бахавалпуре стал принимать международные рейсы из Арабских Эмиратов.

Авиакомпании и направления

Пассажирский терминал

См. также 
 Список аэропортов Пакистана

Ссылки 

 BAHAWALPUR Airport profile 
 Bahawalpur Airport profile 

Аэропорты Пакистана
Транспортные здания и сооружения провинции Пенджаб
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1986 году
Появились в 1986 году в Пакистане
Здания и сооружения Бахавалпура